McGeown ist der Familienname folgender Personen:

 John Joseph McGeown, eigentlicher Name von John Joseph (Sänger) (* 1962), US-amerikanischer Sänger und Autor
 Pat McGeown (1956–1996), irisches IRA-Mitglied